Пьер Молье — французский историк, специализирующийся на истории масонства.

Биография 
Родился в Лионе в 1961 году.

Выпускник парижского института политических исследований Sciences Pо, где он получил ученую степень по религиоведению (фр. École pratique des hautes études, Ve section, La Sorbonne). Он является директором библиотеки и архивов музея масонства Великого востока Франции.

Его исследования охватывают историю масонства в обоих его аспектах, политическом и социальном, и в философском и духовном. Он работал над историей отношений между масонством и властью в Первой республике. Является специалистом по истории масонских ритуалов, а также заинтересован в изучении различных аспектов символизма иконографии — меток мастеров, геральдических эмблем, медалей и наград.

Редактор журнала исследований масонства и символизма «Возрождение Традиций». Он стал одним из кураторов «Хроник масонской истории», а также участвует в редакционном совете нескольких журналов, включая «Politica Hermetica» и La Phalère. Кроме того, он биограф и эксперт французского художника Жана-Франсуа Жернерэ (1755—1837), и один из ведущих специалистов творчества Жак-Луи Давида.

Он офицер ордена искусств и литературы.

Публикации

Книги 
 Le Régulateur du Maçon (1785-«1801»), la fixation des grades symboliques du Rite Français : histoire et documents, éditions " A l’Orient ", Paris, 2004, 300 pp. ISBN 2-912591-24-4
 La Chevalerie Maçonnique : Franc-maçonnerie, imaginaire chevaleresque et légende templière au siècle des Lumières, Dervy, Collection Renaissance Traditionnelle, Paris, 2005, 230. pp. ISBN 978-2-84454-398-1
 L’Etat-major maçonnique de Napoléon, dictionnaire biographique des dirigeants du Grand Orient de France sous le Premier Empire, avec Pierre-François Pinaud, préface de Charles Napoléon, Éditions " A l’Orient ", Orléans, 2009, 312 pp. ISBN 978-2-912591-60-9
 Corto Maltese et les secrets de l’initiation : Imaginaire et franc-maçonnerie à Venise autour d’Hugo Pratt, Paris, Musée de la franc-maçonnerie, 2012, 52 p. ISBN 978-2-9541099-0-9
 Templiers et francs-maçons : De la légende à l’histoire, Paris, Musée de la franc-maçonnerie, 2016, 52 p. ISBN 978-2-9541099-6-1
 La franc-maçonnerie : Catalogue de l’exposition, Paris, BnF Editions, 2016, 344 p. ISBN 978-2-7177-2699-2

Управление и совместное управление коллективной работой 
 Protestantisme et Franc-maçonnerie, de la tolérance religieuse à la religion de la tolérance ?, Éditions Maçonniques de France, Paris, 2000.
 Les plus belles pages de la Franc-maçonnerie française, Dervy, Paris, 2003.
 Lyon, carrefour européen de la Franc-maçonnerie, Mémoire active, Lyon, 2003.
 Images du patrimoine maçonnique, Éditions maçonniques de France, Paris, 2003,
 La Franc-maçonnerie sous l’Empire un âge d’or ?, Dervy, Paris, 2007.
 Pierre Mollier (dir.), Un demi-siècle en l’honneur des Arts et Lettres, Société d’histoire des ordres et décorations (SHOD) & Comité d’histoire du ministère de la Culture et des institutions culturelles, coll. "Actes du colloque pour le cinquantenaire de l’Ordre des Arts et Lettres, n° hors série de la revue " La Phalère " , Paris, 2009, 112 p., ISBN 978-2-9515518-5-1.

Избранные статьи

На французском языке 
 Paris-Berlin-Moscou, les archives retrouvées, L’Histoire, n°256, juillet-août 2001, pp. 78-82.
 Petit traité d’héraldique maçonnique : I. Les sources : sceaux et armoiries du métier de maçon, Renaissance Traditionnelle, n°125, janvier 2001, pp. 2-8.
 Où l’innocente manie de la bibliophilie maçonnique révèle l’existence d’une bibliothèque secrète réunie jadis par un adepte oublié, dans Esotérisme, Gnoses & imaginaire symbolique : mélanges offerts à Antoine Faivre, collectif, Peeters, Louvain, 2001, pp. 454—457.
 Election et représentation : les débats autour des statuts du Grand Orient de France (1773—1789) dans Chroniques d’histoire maçonnique, n°57, pp. 3-11.
 La famille Bonaparte aux premières loges, Historia, n°676, avril 2003, pp.60-61.
 Naissance et essor du Rite Ecossais Ancien Accepté en France : 1804—1826, dans Collectif| 1804-2004, Deux siècles de Rite Ecossais Ancien Accepté en France Dervy 2004, pp. 70-113. ISBN 2-84454-265-4
 L’ombre de Melchisédech au siècle des Lumières : le grade maçonnique de Rose-Croix, une tentative de restauration du culte primitif, dans Politica Hermetica, n°19, 2005, pp. 64-71.
 A propos de L’Atelier de Courbet : note sur l’analyse " maçonnique " d’une œuvre et sa méthodologie, article in Une fraternité dans l’histoire : les artistes et la Franc-maçonnerie aux XVIIIe et XIXe siècles, catalogue de l’exposition présentée au Musée des Beaux-arts de Besançon du 15 septembre 2005 au 30 janvier 2006, Somogy-Editions d’Art, pp. 133—137.
 Le jour où Mozart est devenu Franc-maçon in L’Histoire, n°305, janvier 2006, pp. 20-22.
 Franc-maçonnerie et Kabbale : les planches théosophico-maçonniques du Frère David Rosenberg (circa 1830), avec Jean-Pierre Brach, dans Renaissance Traditionnelle, n°143-144, pp. 203—230.
 Malte, les Chevaliers et la Franc-maçonnerie, dans Les Cahiers de la Méditerranée, La Franc-maçonnerie en Méditerranée (XVIIIème-XXème), n°72, Juin 2006, pp. 1-15.
 Géopolitique de la Franc-maçonnerie libérale, dans " Les Francs-maçons, les loges et le monde ", Géopolitique, revue de l’Institut International de Géopolitique, n°97, février-avril 2007, pp. 15-20.
 David ou le triomphe de la citoyenneté, dans Humanisme, n°284, mars 2009, pp. 97-106.
 Portraits secrets : les œuvres maçonniques du frère François-Jean Garneray, dans la Revue des musées de France-Revue du Louvre, n°2011-3, juin 2011, pp. 43-51.

На английском языке 
 The social impact of French Freemasonry through three centuries: a global approach, dans The Social Impact of Freemasonry on the Modern Western World, Canonbury Masonic Research Centre, Londres, 2002, pp. 135—143.
 An American — Freemason — in Paris, Benjamin Franklin, The Chain of Union, n°2, special issue, 2003, pp. 41-49.
 News from the «Russian Archives», about the early history of the high degrees: The Scottish Order in Berlin from 1742 to 1752, The Chain of Union, n°2, special issue, 2003, pp. 59-64.
 The Double-Headed Eagle: iconographic sources of the masonic symbol, The Chain of Union, n°3, special issue, 2004, pp. 5-15.
 Rebuilding the Sanctuaries of Memphis: Egypt in Masonic Iconography and Architecture, avec John Hamill, Dans Imhotep Today: Egyptianizing Architecture, UCL Press, Londres, 2003, pp. 207—220.
 Neo-Templar Traditions, article in Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, edited by Wouter J. Hanegraaf, Brill Academic Publishers, Leiden, Boston, 2005, T. II, pp. 849—853.

На испанском языке 
 Claves geopoliticas de la Francmasoneria liberal, dans Papeles de Masoneria IV, Centro Iberico de Estudios Masonicos (CIEM), Madrid, 2010, pp. 42-49.

Примечания 

Историки масонства
Писатели Франции